Teofil Wiśniowski (1805 lub 1806-1847) – uczestnik powstania listopadowego 
 Teofil Wiśniowski (1869-1936) – architekt